Lukau bezeichnet

Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Gemeinde in Tschechien
Luková, Gemeinde in Tschechien
Hlávkov, Ortsteil von Vyskytná nad Jihlavou, Tschechien
Siehe auch
Luckau
Groß Lukau